Левинская — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.

Входит в состав сельского поселения Раменского, с точки зрения административно-территориального деления — в Раменский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Шексны — 45 км, до центра муниципального образования Раменья — 1 км. Ближайшие населённые пункты — Большая Степановская, Раменье, Аристово, Ново.

По переписи 2002 года население — 40 человек (20 мужчин, 20 женщин). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 Левинская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Шекснинского района